Distinguished Flying Cross – wysokie odznaczenie wojskowe przyznawane za odwagę:
 Distinguished Flying Cross (Wielka Brytania) – odznaczenie brytyjskie
 Distinguished Flying Cross (Stany Zjednoczone) – odznaczenie amerykańskie